Francesco Sacrati ist der Name folgender Personen:

* Francesco Sacrati (Kardinal) (1567–1623), italienischer Kardinal
 Francesco Sacrati (Komponist) (1605–1650), italienischer Komponist